AR – Armia Radziecka
 AR – akademia rolnicza
 AR – Agencja Robotnicza
 AR – Agencja Reutera
 AR – auto regression (w ekonometrii: model autoregresji)
 A.R. (także a.r.) – artyści rewolucyjni, awangardowa grupa artystyczno-literacka

Geokodowanie
 AR – Argentyna (oznaczenie kodowe ISO 3166-1)
 AR – Kanton Appenzell Ausserrhoden w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)

Inne:
 Poszerzona rzeczywistość (z ang. augmented reality)

Zobacz też:
 Ar